Carlos Moreno Gómez (ur. 14 lutego 1992 w Villarrobledo) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika w CD Mirandés.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Statystyki w bazie FutbolMe 
 Statystyki w bazie BDFutbol 

Hiszpańscy piłkarze
Urodzeni w 1992
Piłkarze Albacete Balompié
Piłkarze CD Mirandés